China Open 2019 var en tennisturnering, der blev spillet udendørs på hardcourt-baner i Beijing Olympic Park i Beijing, Folkerepublikken Kina i perioden 28. september - 6. oktober 2019. Det var den 16. udgave af China Open, og det var sæsonens fjerde og sidste turnering på WTA Tour i kategorien WTA Premier Mandatory, mens det var sæsonens 10. turnering i kategorien ATP Tour 500 på ATP Tour.

Damesingletitlen blev vundet af Naomi Osaka, som i finalen besejrede Ashleigh Barty med 3-6, 6-3, 6-2, og som dermed vandt sin anden Premier Mandatory-titel og femte WTA-titel i alt i karrieren. Den forsvarende mester, Caroline Wozniacki, tabte i semifinalen til Naomi Osaka.

I herresingleturneringen sejrede Dominic Thiem, som vandt 3-6, 6-4, 6-1 over Stefanos Tsitsipas i finalen. Thiem vandt dermed sin 15. titel på ATP Tour, heraf den femte titel på ATP Tour 500-niveau. Den forsvarende mester, Nikoloz Basilashvili, tabte i anden runde til Stefanos Tsitsipas.

Damedoublefinalen var et opgør mellem to useedede par, og sejren gik til wildcard-parret Sofia Kenin og Bethanie Mattek-Sands, der slog Jeļena Ostapenko og Dajana Jastremska med 6-3, 7-6(5), [10-7]. Mattek-Sands vandt China Open-titlen for anden gang, idet hun i 2016 havde vundet turneringen for første gang med Lucie Šafářová som makker. Kenin vandt sin anden doubletitel på WTA Tour, eftersom hun tidligere på året sammen med Eugenie Bouchard havde vundet sin førte titel i Auckland, mens Bethanie Mattek-Sands vandt sin 27. og (pr. 2022) sidste WTA-titel i double. Turneringens resultater medførte, at Kristina Mladenovic, der tabte i tredje runde med Tímea Babos som makker, efter turneringen overtog førstepladsen på WTA's verdensrangliste i damedouble fra Barbora Strýcová, som sammen med Hsieh Su-Wei var topseedet i turneringen men tabte i anden runde.

Endelig blev herredoublerækken vundet af Ivan Dodig og Filip Polášek, som i finalen besejrede Łukasz Kubot og Marcelo Melo med 6-3, 7-6(4). Det var 15. gang, at Dodig vandt en doubletitel på ATP Tour, mens Polášek nåede op på 14 ATP-triumfer i double.

Præmier 

Den samlede præmiesum for turneringen androg $ 11.951.549 og fordelte sig som følger.

Kvinder

Mænd

Damesingle

Hovedturnering 

Hovedturneringen havde deltagelse af 60 spillere, der fordelte sig på:
 47 direkte kvalificerede spillere i form af deres placering på WTA's verdensrangliste pr. 20. august 2019 (seks uger før turneringens start).
 5 spillere, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).
 8 spillere fra kvalifikationsturneringen (markeret med Q).

De fire semifinalister i den foregående uges Premier 5-turnering, Wuhan Open 2019, modtog byes i første runde.

Kvalifikation 

Kvalifikationen havde deltagelse af 32 spillere, der spillede om de sidste otte ledige pladser i hovedturneringen.

Følgende spillere kvalificerede sig til hovedturneringen:

Ingen spillere gik videre til hovedturneringen som lucky loser.

Damedouble 

Damedoublerækken havde deltagelse af 28 par, der fordelte sig på:
 25 direkte kvalificerede par i form af deres placering på WTA's verdensrangliste.
 3 par, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).

Herresingle

Hovedturnering 

Hovedturneringen havde deltagelse af 32 spillere, der fordelte sig på:
 25 direkte kvalificerede spillere i form af deres placering på ATP's verdensrangliste pr. 20. august 2019 (seks uger før turneringens start).
 3 spillere, der havde modtaget et wildcard.
 4 spillere fra kvalifikationsturneringen (markeret med Q).

Kvalifikation 

Kvalifikationen havde deltagelse af 16 spillere, der spillede om de sidste fire ledige pladser i hovedturneringen.

Følgende spillere kvalificerede sig til hovedturneringen:

Herredouble

Hovedturnering 

Hovedturneringen i herredouble havde deltagelse af 16 par, der fordelte sig på:
 13 direkte kvalificerede par i form af deres placering på ATP's verdensrangliste.
 2 par, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).
 1 par fra kvalifikationen (markeret med Q).

Kvalifikation 

Fire par spillede i kvalifikationen om den sidste ledige plads i hovedturneringen.

Eksterne henvisninger 
 China Open  
 WTA - Results - Beijing 2022 
 ATP Tour - Results - Bejing 2022

Noter 

2019
WTA Tour 2019
ATP Tour 2019